«Ме́тод» — российский телесериал в жанре детективно-психологического триллера от продюсерской компании Sreda. Главные роли исполняют Константин Хабенский и Паулина Андреева.

Производственный закрытый показ первых двух серий для представителей прессы и кинобизнеса состоялся 21 сентября 2015 года в московском кинотеатре «Пионер», где генеральный директор «Первого канала» и один из продюсеров сериала Константин Эрнст принял решение о продлении сериала на второй сезон.

Премьера первого сезона состоялась на «Первом канале» 18 октября 2015 года. Серии первого сезона выходили в эфир по воскресеньям в 23:00.

Премьера второго сезона сериала была запланирована в ноябре 2019 года, однако была отложена на год и состоялась 8 ноября 2020 года в 22:00 (остальные серии транслировались по 1 серии в неделю, по воскресеньям с 23:10). Заключительная серия второго сезона вышла в эфир 28 марта 2021 года.

Сюжет 
Родион Меглин (Константин Хабенский) — загадочная и неординарная личность. Он — следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Он всегда находит и ловит убийц, нередко казня их прямо при задержании.

Выпускница юрфака Есения Стеклова (Паулина Андреева) получает направление в отдел Следственного Комитета, в котором служит Меглин, и становится его стажёром. У Есении есть личные мотивы для работы с Меглиным — мать Есении убили при загадочных обстоятельствах, а отец скрывает важные детали произошедшего, но она не оставляет надежды выйти на след убийцы. Работа с Меглиным становится для Есении тяжёлым испытанием.

В ролях

Первый сезон 
 Константин Хабенский — Родион Николаевич / Викторович Меглин, следователь
 Паулина Андреева — Есения Андреевна (Есеня) Стеклова, стажёр и возлюбленная Меглина 
 Диана Гиль — Есения Андреевна (Есеня) Стеклова, в детстве
 Алексей Серебряков — Алексей Николаевич Ануфриев (маньяк «Стрелок»)
 Александр Цекало — Владимир (маньяк «Праздничный убийца»)
 Виталий Кищенко — Андрей Сергеевич Стеклов, отец Есении, старший советник юстиции (полковник юстиции), в прошлом — друг Меглина
 Тимофей Трибунцев — Николай (маньяк-пироман «Пиночет»)
 Юрий Колокольников — Михаэль Птаха, тенор
 Виктор Цекало — Геннадий Абрамович Штих, банкир, попечитель оперного театра
 Сергей Сосновский — Вадим Михайлович Бергич, психиатр
 Александр Петров — Евгений Владимирович Осмысловский, однокурсник и любовник Есении, сын генерала
 Макар Запорожский — Александр Тихонов, однокурсник Есении
 Олег Васильков — «Глухой», помощник Меглина
 Кирилл Полухин — Егор Александрович Быков («Седой»), детектив
 Юрий Быков — «Худой», детектив
 Игорь Савочкин — Вячеслав (похититель девушек «Дачник»)
 Евгения Симонова — Софья Зиновьевна, учительница
 Александр Чередник — Анатолий Валерьянович Головко (маньяк-детоубийца «Турист»), учитель
 Ян Цапник — Георгий Андриевич (маньяк «Таксист»), таксист
 Иван Добронравов — Павел Толмачёв
 Владислав Ветров — Сергей Леонидович Цветков (маньяк «Вешатель»), декан факультета семейных отношений
 Алексей Комашко — Григорий Белых (маньяк «Липецкий душитель»), полицейский
 Павел Басов — Владимир Стриженов (маньяк «Паркурщик»), паркурщик
 Яна Енжаева — Юлия/Алиса, сёстры-близнецы
 Глеб Подгородинский — Роман Иванович Григорьев в молодости
 Вера Панфилова — Анна Свиридова
 Сергей Белов — Иван Свиридов
 Никита Кукушкин — Фёдор Сергеевич Яшин (маньяк «Субботник»)
 Роман Смирнов — Никита
 Сергей Романович — Игорь Иванов, паркурщик
 Екатерина Дубакина — Анна Петровна Захарова, подруга Есении, жертва маньяка
 Зоя Кайдановская — Ирина Игнатович
 Михаил Самохвалов — Стриженов, отец паркурщика
 Сергей Беляев — опер
 Александр Сергеев — Василий Грач (маньяк «Врач»), врач
 Марина Правкина — Вера Вячеславовна Стеклова, мать Есении
 Юлия Ауг — Юлия, мэр города Михайловска
 Владимир Чуприков — начальник ОВД
 Олег Зима — Максим Олегович Огнарёв, следователь
 Денис Шведов — Игорь Бойко
 Евгений Волоцкий — Юрий Борисов, опер
 Илья Исаев — Валерий, охранник
 Алексей Эйбоженко — адвокат Бойко
 Виктория Верберг — мама Цветкова
 Карина Зверева — Наталья, голая модель
 Вячеслав Кулаков — Лазарев
 Максим Костромыкин — Георгий Андриевич в молодости
 Маргарита Шилова — свидетельница
 Тамара Спиричева — мать Геннадия
 Евгений Кулаков — Комаров
 Михаил Тройник — Андрей Валентинович Букреинов, сын следователя
 Григорий Багров — менеджер
 Артём Быстров — Сергей Мокрушин, лейтенант полиции в Липецке
 Михаил Солодко — Рубель, убийца
 Сергей Бызгу — Вадим, директор Владимирского оперного театра
 Иван Гордиенко — майор Роман Иванович Григорьев
 Павел Сборщиков — охотник
 Анжела Белянская — жертва Птахи
 Ольга Виниченко — задушенная девушка
 Максим Артамонов — конвоир
 Михаил Гуро — Виталий
 Татьяна Смирнова — мать Виталия

Второй сезон 
 Константин Хабенский — Родион Николаевич / Викторович Меглин, детектив
 Паулина Андреева — Есения Андреевна (Есеня) Стеклова, жена Евгения Осмысловского 
 Александр Петров — Евгений Владимирович Осмысловский, младший советник юстиции (майор юстиции), муж Есении, сын генерала
 Егор Корешков — Игорь Самарин, психолог в Следственном комитете 
 Виталий Кищенко — Андрей Сергеевич Стеклов, отец Есении, старший советник юстиции (полковник юстиции), в прошлом — друг Меглина
 Сергей Сосновский — Вадим Михайлович Бергич, психиатр
 Кирилл Полухин — Егор Александрович Быков («Седой»), детектив, старший советник юстиции (полковник юстиции) Следственного комитета
 Евгения Симонова — Софья Зиновьевна, учительница
 Макар Запорожский — Александр Тихонов, коллега Есении в Следственном комитете
 Сергей Лобанов — Сергей Антонович, судмедэксперт
 Светлана Устинова — Екатерина Суворова (маньяк "Свадебный стрелок")
 Даниил Воробьёв — Сергей Верещагин (маньяк "Алфавитный убийца") 
 Роман Маякин —  Андрей Михайлович Пасюк (маньяк «Леший»)
 Юлия Хлынина — Лариса Фёдоровна Карякина (Ляля), бывшая наркоманка, проститутка
 Александр Наумов — Фёдор Анатольевич Карякин, бывший начальник милиции в Аркадьевске, отец Ляли
 Никита Тарасов — Вячеслав Петрович Малявин  (маньяк «Кукольник»)
 Сергей Гармаш — Иван Григорьевич Ивашёв, сторож на кладбище, давний знакомый Меглина
 Артур Сопельник — Вадим Георгиевич Чистяков, тренер по самообороне
 Елена Николаева — Надежда
 Павел Чинарёв — Максим Соколов, актёр театра
 Вильма Кутавичюте — Зоря, актриса театра
 Сергей Епишев — Геннадий
 Владимир Майсурадзе — Михаил Артёмович («Чингачгук»), маньяк, снимающий скальп со своих жертв
 Ян Цапник — Георгий Андриевич (маньяк «Таксист»), таксист
 Марта Тимофеева — Тася, дочь Дёминой
 Елена Березнова — Дина Дёмина, жертва Сергея
 Александр Обласов — Вячеслав Дёмин, подозреваемый в убийстве собственной сестры
 Анжелика Вольская — Анжела Михайловна Пасюк, мать Андрея
 Сергей Видинеев — Михаил Пасюк, бизнесмен в Аркадьевске, отец Андрея
 Евгений Сафронов — Нестеров, начальник полиции в Юрьевске
 Юлия Франц — Татьяна, бывшая любовница Евгения
 Игорь Бровин — Зуев, начальник отделения полиции во Владимире
 Иван Гришанов — директор школы во Владимире
 Наталья Земцова — подставная девушка
 Глеб Подгородинский — Роман Иванович Григорьев в молодости
 Иван Гордиенко — майор Роман Иванович Григорьев
 Олег Жуков — Полевой
 Александр Цекало — Владимир (маньяк «Праздничный убийца»)
 Татьяна Смирнова — мать Виталия
 Михаил Гуро — Виталий
 Михаил Солодко — Рубель, убийца

Список серий

Сезон 1 
Серии разделены на «сеансы». В начале каждой серии Константин Хабенский (Родион Меглин) говорит некоторую фразу — эпиграф серии, связанный с её сюжетом.

Сеанс первый (18 октября 2015)

Сеанс второй (25 октября 2015)

Сеанс третий (1 ноября 2015)

Сеанс четвёртый (8 ноября 2015)

Сеанс пятый (15 ноября 2015)

Сеанс шестой (22 ноября 2015)

Сеанс седьмой (29 ноября 2015)

Сеанс восьмой (6 декабря 2015)

Сеанс девятый (13 декабря 2015)

Сеанс десятый (20 декабря 2015)

Сезон 2

Сеанс одиннадцатый (8 ноября 2020)

Сеанс двенадцатый (15 ноября 2020)

Сеанс тринадцатый (22 ноября 2020)

Сеанс четырнадцатый (29 ноября 2020)

Сеанс пятнадцатый (6 декабря 2020)

Сеанс шестнадцатый (13 декабря 2020)

Сеанс семнадцатый (20 декабря 2020)

Сеанс восемнадцатый (17 января 2021)

Сеанс девятнадцатый (24 января 2021)

Сеанс двадцатый (7 февраля 2021)

Сеанс двадцать первый (14 февраля 2021)

Сеанс двадцать второй (21 февраля 2021)

Сеанс двадцать третий (28 февраля 2021)

Сеанс двадцать четвёртый (21 марта 2021)

Сеанс двадцать пятый (28 марта 2021)

Прообразы 
Продюсеры сериала подчёркивают, что «Метод» является самостоятельным и самобытным произведением, не имеющим близких аналогов. Создатели российского сериала отрицают тесную связь их работы с «Декстером», подтверждая некоторую общность с сериалом «Настоящий детектив». Прообразы главных героев частично заимствованы из фильма «Достучаться до небес»: припадки героя Хабенского и боязнь, перерастающая в привязанность, героини Андреевой.

Прообразами маньяков стали Анатолий Седых (2-я серия), Алексей Суклетин (3-я серия), Анатолий Сливко (4-я серия), Геннадий Михасевич (8-я серия) и Василий Кулик (9-я серия); в 11-й серии, возможно, описаны события, случившиеся в московской школе № 263.

Персонаж Алексея Серебрякова (маньяк «Стрелок») является отсылкой к Анатолию Оноприенко: в частности, он повторяет его слова из интервью «Я феномен, меня изучать нужно…», а также «рисует» крест из жертв.

Серия с маньяком «Субботником» имеет прямые отсылки к уголовному делу Академовских маньяков с рядом намеренных сценарных искажений (1 преступник вместо двух, политические убеждения и мотивация). Помимо этого есть много общих черт и с делом Александра Пичушкина, также известным как «Битцевский маньяк» (убийства асоциальных элементов, орудие убийства, мотивация).

Продюсер сериала Александр Цекало в интервью Юрию Дудю подтвердил, что все истории маньяков из сериала основаны на реальных событиях.

Съёмки 
Съёмки проходили преимущественно в Нижнем Новгороде, Нижегородской области и Москве.

В марте 2017 года Александр Цекало заявил о том, что съёмки второго сезона должны были начаться в июле 2017 года. В октябре 2017 года Константин Эрнст сказал, что съёмки были ненадолго отложены по причине съёмок другого сериала Цекало и Эрнста «Троцкий», в котором главную роль также играет Константин Хабенский. В итоге съёмки второго сезона стартовали в мае 2018 года.

По словам Цекало, ещё в день закрытой премьеры первого сезона в «Пионере» Эрнст и он начали вести переговоры с Константином Хабенским о его участии во втором сезоне сериала. В апреле 2018 года в интервью Юрию Дудю Хабенский подтвердил, что примет участие в новом сезоне.

Саундтрек 
Музыку к многосерийному фильму написал Райан Оттер. Список композиций:
 Pre Pairing
 Firebird '69
 Distant
 Some Sorrow
 Suspect 06
 Monster
 Outro Titles

Продажа Netflix 
1 марта 2017 года Александр Цекало заявил о продаже прав на трансляцию сериала за рубежом компании Netflix.

Оценки

Положительная оценка

Критика 

После пресс-показа первых серий второго сезона Павел Воронков из Газета.Ru назвал продолжение «безнадёжно устаревшим» и «нежеланным ребёнком, с которым приходится возиться». Обозреватель Комсомольской правды Сергей Ефимов в своём сравнении пошёл ещё дальше, назвав сезон «переношенным и мертворождённым ребёнком», отмечая, что у его создателей сериала было пять лет с момента выхода первого сезона, и этого времени было достаточно на проработку сценария. Обозреватель Tricolor TV Magazine Ольга Дубро похвалила актёрскую игру Константина Хабенского («Пожалуй, единственное, в чем второй сезон не уступает предыдущему») и предложила «смириться с тем, что редко кто умеет противостоять соблазну взять хорошее кино и всё испортить продолжением».

Награды 
 2016 — 3 премии ТЭФИ в категориях «Телевизионный фильм/сериал», «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (Константин Хабенский), «Телевизионный продюсер сезона» (Александру Цекало за создание ряда сериалов).
 2016 — 3 приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения в категориях «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (Константин Хабенский), «Лучшая работа режиссёра монтажа» (Максим Полинский, Николай Булыгин), «Лучшая работа звукорежиссёра» (Михаил Алексеенков, Игорь Иншаков, Игорь Денисов).
 2016 — премия «Слово» в категории «Лучший сценарий телевизионного фильма» (Дмитрий Иванов, Олег Маловичко).
 2016 — премия «Жорж» в категории «Российский сериал года (драма)».
 2016 — премия Нью-Йоркского кинофестиваля в категории «Криминальная драма».
 2016 — платиновая награда .

Примечания

Ссылки 
 Страница второго сезона сериала на сайте Первого канала
 Страница второго сезона сериала на сайте онлайн-кинотеатра Первого канала
 Страница первого сезона сериала на сайте онлайн-кинотеатра Первого канала
 Страница первого сезона сериала на сайте продюсерской компании «Среда»
 Кареев И. Строго по «Методу» // Газета.ру, 19.10.2015
 Шуравин В. Кто скрывается за «Ты Меня Не Поймаешь»: что мы увидели в последних сериях «Метода 2» // film.ru, 04.04.2021 

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2015 году
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, завершённые в 2021 году
Криминальные телесериалы России
Телесериалы о серийных убийцах
Телесериалы на русском языке
Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала Победа
Телесериалы о полицейских
Детективные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Телесериалы в жанре производственной драмы
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нижнем Новгороде
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Москве
Телесериалы продюсерской компании «Среда»